Адольф Мартенс (; 6 марта 1850, Бакендорф близ Хагенова — 24 июля 1914 Гросс-Лихтерфельде, Берлин) — немецкий металлограф; пионер в области металлографии стали и соответствующих методик исследований. В его честь назван один из методов термообработки стали.

Биографические данные

Детство и юношеские годы 
Адольф Мартенс родился 6 марта 1850 года в небольшом городке Бакендорф, вблизи города Гагенова (Мекленбург-Передняя Померания). Его отец занимался недвижимостью. Окончил немецкую начальную школу () в Шварине. В возрасте семнадцати лет он некоторое время работал слесарем в мастерской плотника Эрнста Брокельманна в Гюстрове ().

В 1868 году поступил в Королевскую высшую техническую школу в Берлине и в 1871 году окончил её с получением звания инженера.

Инженерная карьера 
Свою инженерную карьеру Мартенса начал сотрудником Прусской Восточной Железной дорогой () в Быдгоще. К его функциям относились проектирование и надзор за состоянием железнодорожных путей, мостов и других железнодорожных сооружений. В 1875 году Мартенс перешел работать в инженерную группу железнодорожной ветки Берлин — Вроцлав в Берлине. Основной его задачей было тестирование и проверка качества стальных конструкций, в основном рельсов. Во время проведения исследований будущий ученый завязал много важных знакомств с представителями промышленности. Преимущественно это были две компании:
 «Gutehoffnungshütte» из Вестфалии;
 «Königs-Laurahütte» из Шленска.

Научная деятельность 
Адольф Мартенс в 1880 году вернулся в свое учебное заведение на должность ассистента профессора. 1 апреля 1884 года занял пост руководителя Института технико-механических исследований. К его коллективу присоединился профессор М. Руделофф (), который после смерти Мартенса стал руководителем Института, и два техника. Развитие института и целой отрасли материаловедческих исследований ускорило образование в Берлине в 1884 году нового очага исследования смазочных масел и бумаги. Через пять лет Мартенс получил звание профессора.

В 1904 году А. Мартенс предложил объединить все подчиненные ему подразделения, результатом чего стало создание Института материаловедения в Далеме, пригороде Берлина. Следующий успех пришел годом позже. За свои заслуги и значительный вклад в углубление знаний по материаловедению удостоен Дрезденской политехникой титула почетного доктора (). Был членом Прусской академии наук в Берлине. Адольф Мартенс руководил своим институтом, интенсивно развивая его, вплоть до смерти.

Последние годы жизни 
В 1913 году состояние его здоровья неожиданно ухудшилось. Умер 24 июля 1914 года в Берлине. Похоронен на кладбище в Далеме между рядом с могилами сына и его сотрудника Эмиля Гейна.

Научное наследие 
Профессор Адольф Мартенс был пионером в металлографии железа и стали. Его работы в этой отрасли науки принесли ему большую известность и авторитет. Генри Клифтон Сорби и Мартенс занимались независимо друг от друга развитием методик металлографии с применением микроскопии. Для обоих исследователей большой интерес вызвала внутренняя структура металлов а также зависимость свойств материалов от процессов их создания и обработки. Мартенс, хотя он и отдавал предпочтение эскизным зарисовкам видимых микроструктур, провел несколько опытов с использованием светочувствительных фотографических эмульсий. Он предложил применять освещение образца под углом к его поверхности для того, чтобы улучшить качество видимого изображения. В круг его научных интересов входило изучение усадочных явлений в отливках. Он обнаружил и описал дендритные структуры, которые он называл «кристалл сосноподобный». Он также провел наблюдения и исследования поверхностей излома образцов материалов. Спроектировал и изготовил твердомер Бриннеля, разрывную машину а также  так называемый скретч-тестер. Был автором многочисленных учебников по материаловедению. Развил такие технологии обработки, как резка, шлифовка, полировка и травление, основы которых были заимствованы из минералогии.

Оригинальные заметки и рукописи Мартенса хранятся в коллекциях Федерального института исследований материалов в Берлине ().

Чествования ученого 
В 1902 году возникла идея, чтобы использовать фамилию Адольфа Мартенса в названии фазы «большой твердости с игольчатой структурой» в стали. Французский профессор Флорис Осмонд сказал:

В сентябре 1912 года в Нью-Йорке состоялся Шестой конгресс Международной ассоциации по испытанию материалов (). На конгрессе Комиссия микроскопических названий субстанций и структур стали и чугуна () приняла окончательное решение в вопросе названий для структурных составляющих железоуглеродистых сплавов. Единогласно был утвержден термин «мартенсит».

От фамилии Мартенса происходит также собственное название универсальной шкалы твердости — "твердость по Мартенсу (HM)" и способ для определения температуры вспышки в закрытом тигле — "метод Пенски-Мартенса".

25 января 1991 года по инициативе работников Федерального института исследований материалов было зарегистрировано общество для увековечения памяти великого ученого. В рамках общества создан специальный фонд, задачей которого является раз в два года выделение средств на поддержание и популяризацию исследований в материаловедении, аналитической химии и технике безопасности.

Избранные публикации 
 "A. Martens" Festigkeitseigenschaften des Magnesiums (Механические свойства магния). Julius Springer, Berlin, 1887.
 "A. Martens" Schmieröluntersuchungen. Ergänzungsheft III. (Исследования масла. Приложение III). Julius Springer, Berlin, 1888.
 "A. Martens" Schmieröluntersuchungen. Ergänzungsheft V (Исследования масла. Приложение V.). Julius Springer, Berlin, 1889.
 "A. Martens" Хандбух der Materialienkunde für den Maschinenbau (Учебник по технологии материалов для инженеров-механиков. Часть І. — Исследования материалов). Julius Springer, Berlin, 1898.
 "A. Martens, Heyn E." Хандбух der Materialienkunde für den Maschinenbau. (Учебник по технологии материалов для инженеров-механиков. Часть II. — Важнейшие свойства металлов и сплавов). Julius Springer, Berlin, 1912.

См. также 
 Материаловедение
 Мартенситное превращение

Примечания

Ссылки 
 Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Berlin 

Металлурги Германии
Инженеры Германии
Преподаватели Берлинского технического университета
Почётные доктора Дрезденского технического университета
Члены Прусской академии наук
Похороненные на Далемском кладбище